Exoskelett eller ektoskelett kan syfta på:

 Exoskelett (biologi) - ett externt skelett på en organism, exempelvis kräftor
 Artificiellt exoskelett – en typ av dräkt tänkt att användas för att skydda personer i miljöer som på något sätt är farliga eller skadliga

Se även
 Hudskelett – ett yttre skelett (en form av exoskelett) bildat av huden hos vissa djurgrupper